Чемпіонат Албанії 1948 — 11-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став «Партизані».

Команди-учасниці

Група A 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Юлі і Кукь змінив назву на Дуррес.
2. Після закінчення сезону клуб Влазнія (Шкодер) змінив назву на Шкодер.
3. Після закінчення сезону клуб 17 Ненторі змінив назву на Тирана.
4. Після закінчення сезону клуб Беса (Кавая) змінив назву на Кавая.
5. Після закінчення сезону клуб Динамо (Корче) змінив назву на Корче.

Позначення:

Результати

Група B 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Башкімі Ельбасанас змінив назву на Ельбасані.
2. Після закінчення сезону клуб Аполонія змінив назву на Фієрі.
3. Після закінчення сезону клуб 8 Ненторі змінив назву на Шияк.

Позначення:

Результати

Фінал 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 серпня 1948

|}

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1948
Албанія